Га́зова ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Газова вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Газова вулиця — вулиця в місті Київ.
 Газова вулиця — вулиця в місті Львів.
 Газова вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Газова вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Газова вулиця — вулиця в місті Херсон.

Вулиці